Darzens est un patronyme porté notamment par :

 Auguste Darzens (1867-1954), chimiste français ;
 Rodolphe Darzens (1865-1938), journaliste sportif, directeur de théâtre, écrivain et poète symboliste français.